Никола́й Я́ковлевич Дья́ков:
 Дьяков, Николай Яковлевич (1770—1806) — российский медик, профессор.
 Дьяков, Николай Яковлевич (1854 — ?) — генерал-майор.
 Дьяков, Николай Яковлевич (1907—1980) — советский партийный и государственный деятель.